Vingt-Quatre-Décembre ou XXIV-Décembre ou 24-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

24 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,
 le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : Libération de Bennwihr dans le Haut-Rhin, par la  d'infanterie US.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

 En espagnol, « 24 de Diciembre » ou « Veinticuatro de Diciembre »
 Mexique : événements non connus
 (Calle) 24 de Diciembre, à Valle de Santiago, dans l'État de Guanajuato.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
24